Larissa (« place-forte », « forteresse » en grec) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Toponymes 
 Larissa en Thessalie
 le district régional de Larissa 
 la circonscription de Larissa.
 Larissa en Éolide.
 Larissa est le nom de l'acropole de la ville d'Argos.
 Larissa est le nom donné un temps, par les Séleucides, à la ville et forteresse médiévale de Shaizar en Syrie.
 Gare de Lárissa, station du métro d’Athènes.

Mythologie 
 Larissa est une mortelle aimée de Poséidon, dans la mythologie grecque.

Sainte chrétienne 
 Sainte Larissa est une martyre chrétienne, morte en Crimée vers 375.

Astronomie 
 Larissa est un des satellites naturels de Neptune.
 (1162) Larissa est un astéroïde.

Sport 
 AEL Larissa est un club de football grec.
 Larisa Iordache, gymnaste roumaine.

Prénom 
Larissa (en grec: Λάρισσα) est un prénom féminin très rare utilisé dans le monde d'origine grecque. 

L'histoire a quatre versions de l'origine de ce nom :

La première version associe le nom à l'ancienne ville grecque de Larissa, elle-même nommée d'après les nymphes de Thessalie, petite-fille de Poséidon. Elle passait pour être la patrie d'Achille, l'un des héros de l'Iliade et elle était également réputée pour la qualité de ses poteries. Le prénom Larissa indiquait sans doute l'origine de la femme qui le portait. 

La troisième version dit que le nom vient du latin mot « Larus », qui signifie « mouette », « goéland ». 

La quatrième version dit que le nom est dérivé du mot grec « Laros », qui signifie « plaisant », « doux ».

Il est resté très répandu dans les pays slaves, en mémoire d'une martyre chrétienne de Crimée, brûlée vive dans une église, au , lors des persécutions ariennes.

Le nom est orthographié Λάρισα en grec moderne et Лариса en cyrillique,  (la version française est avec deux "s" - Larissa).
Le prénom est utilisé en Russie, dans les pays de l'ancienne URSS , en Roumanie, ...Les formes courtes/tendres de ce nom sont Lara, Lora, Larisa, Lariska, Larunya, Larochka, Larisenok

Les Larissa sont fêtées, dans le monde orthodoxe, le 8 avril (le 26 mars chez les catholiques ), en mémoire d'une sainte chrétienne. 

En russe, Larissa signifie « belle, majestueuse, joyeuse »

Larissa célèbres en Russie 
 Larisa Semenovna Latynina (née 1934) : gymnaste soviétique, neuf fois championne olympique
 Larisa Alekseevna Rubalskaya (née 1945) : poétesse, auteur des chansons
 Larisa Aleksandrovna Dolina (née 1955) : chanteuse de jazz
 Larisa Ivanovna Udovichenko (née 1955) : actrice

Notes

Prénom féminin
Prénom russe